Bethke ist der Familienname folgender Personen: 
 Antonia Bethke (* 1993), deutsche Sportlerin
 Artur Bethke (* 1934), deutscher Nordist und Hochschullehrer
 Bruce Bethke (* 1955), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Carl Bethke (* 1969), deutscher Osteuropahistoriker und Hochschullehrer
 Christian Bethke (* 1978), deutscher Politiker (NL)
 Craig Bethke (* 1957), US-amerikanischer Geologe
 Franz Bethke (1840–1896), deutscher Theaterschauspieler
 Fritz Bethke (1841–1890), deutscher Theaterschauspieler
 Hanspeter Bethke (1935–2018), deutscher Maler, Grafiker, Restaurator und Gartenkünstler
 Hermann Bethke (Maler) (1825–1895), deutscher Genremaler
 Hermann Bethke (1900–1940), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ingrid Bethke (* 1941), deutsches Fotomodell
 Jefferson Bethke, US-amerikanischer Evangelist und Sprecher
 Karl Bethke (1878–1929), deutscher Politiker (SPD)
 Katie Bethke (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Martina Bethke, deutsche Behindertensportlerin und Goalballspielerin
 Neithard Bethke (* 1942), deutscher Kirchenmusiker
 Otto Bethke (1892–1948), deutscher Jurist und Politiker
 Ralf Bethke (* 1942), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der K+S AG
 Siegfried Bethke (* 1954), deutscher Physiker und Wissenschaftsmanager
 Thomas Bethke (* 1961), deutscher Pharmakologe und Mediziner

Siehe auch:

 Bethge
 Betke
 Baethke
 Baetke